Drusilla ist ein weiblicher römischer Name, der insbesondere durch die Namensträgerinnen der Julisch-Claudischen Dynastie zu einiger Bekanntheit gelangt ist.

Berühmte Trägerinnen dieses Namens waren:

 Livia Drusilla, dritte Gemahlin des Kaisers Augustus
 Drusilla, Schwester des Kaisers Caligula
 Iulia Drusilla, Tochter Caligulas
 Drusilla, Tochter von Herodes Agrippa I.
 Drusilla, Tochter König Jubas II. von Mauretanien und der Kleopatra Selene
 Drusilla, Tochter König Ptolemaeus’ von Mauretanien